Keewatin bezeichnet
 Keewatin-Distrikt, bis 1905 eigenständiges Territorium innerhalb der kanadischen Nordwest-Territorien
 eine der drei Verwaltungsregionen des kanadischen Territoriums Nunavut, siehe Kivalliq
 Keewatin (Minnesota), Kleinstadt in Minnesota, USA
 Keewatin (Ontario), Gemeinde in der kanadischen Provinz Ontario
 Bistum Keewatin, anglikanisches Bistum 
 Keewatin (Schiff), Passagierschiff
Siehe auch:
 Erzdiözese Keewatin–Le Pas, römisch-katholische Diözese (Metropolitan Archdiocese)